Zocca ima više značenja:
 Zocca, Mantua
 Zocca, Modena